Rumba algeriana
 Rumba catalana
 Rumba congolesa
 Rumba cubana
 Rumba flamenca